Mark 105 Hotpoint foi uma bomba nuclear dos Estados Unidos, utilizava a ogiva nuclear W34, tinha um rendimento de 11 quilotons de TNT, foi produzida a partir de 1958 e esteve em serviço pouco tempo, em 1963 eles ja foram aposentados, e todos os W34 foram convertidos em Python Primário para armas termonucleares.
Provavelmente foi um torpedo como o Mark 45 ou uma bomba de profundidade como a Mark 101 Lulu, e como estes deveria ser utilizado contra submarinos, principalmente os lançadores de SLBM(mísseis balísticos lançados por submarinos) neutralizando assim uma parte da Tríade estratégica da União Soviética.

Ver também 
 Mark 101
 Mark 45
 W34
 Python Primário

Armas nucleares